Théo Schmitt, né en  à Palézieux, est un musicien, compositeur et chef d'orchestre suisse.

Biographie 
Après l'obtention d'un bachelor en éducation musicale en 2015 à la HEMU-Lausanne, Schmitt y complète un programme de master en direction d’orchestre en 2018, dans la classe de Aurélien Azan-Zielinski. La même année, il est primé avec le Prix Fritz Bach pour la meilleure thèse de master. En 2019 il déménage à Los Angeles pour étudier la composition musicale avec Richard Danielpour, Ian Krouse, et Peter Golub à la University of California (UCLA). En 2022, il obtient le diplôme du programme de scénographie de la University of Southern California (USC). 

Durant sa carrière en Suisse, Théo Schmitt dirige de nombreux orchestres, notamment le Camp musical de la région de Lavaux, le Brass Band L'Avenir d'Aclens, l'Orchestre d'harmonie La Jeune Garde de la Landwehr de Fribourg et l'Orchestre symphonique QuiPasseParLà. En 2019, il remporte le Concours national suisse de direction d'orchestre à Baden.

Théo Schmitt a écrit plusieurs compositions originales pour brass band, orchestre d'harmonie et orchestre symphonique. En 2015, l'ensemble de cuivres  Mélodia interprète sa première symphonie et en 2016 l'ensemble à vent du Conservatoire de Lausanne lui demande de composer un ciné-concert titré Le Trésor du Léman. Schmitt compose ensuite la pièce imposée pour l'orchestre d'harmonie de 2e catégorie de la fête cantonale des musiques vaudoises en 2018, intitulée Résurrection. La même année il écrit, compose et dirige un deuxième ciné-concert, La Légende du Château du Chillon. En 2022, Schmitt réalise en collaboration avec Stéphane Blok le concert pour harmonie et chœur La Passion. Depuis son établissement à Los Angeles, Théo collabore avec des cinéastes et des chorégraphes sur de nombreux projets. En 2021, il est nominé aux Marvin Hamlisch International Music Awards.

Théo Schmitt vit et travaille en tant que compositeur et chef d'orchestre à Los Angeles.

Références

Liens externes 

 
 Théo Schmitt, sur la base de données des personnalités vaudoises de la plateforme Patrinum de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Musicien vaudois
Compositeur suisse de musique classique de la période contemporaine
Compositeur vaudois
Chef d'orchestre suisse